Дворцо́вая набережная — набережная реки Невы в центре Санкт-Петербурга. Проходит от набережной реки Фонтанки до Дворцового моста, за которым продолжается Адмиралтейской набережной. За Фонтанкой продолжается набережной Кутузова. Длина — 1,3 км.

На набережной расположены здания Государственного Эрмитажа, Русского музея и пр. Вышеупомянутые здания занимают Зимний и Мраморный дворцы соответственно, отсюда и название Дворцовая.

История названия 
В начале XVIII века набережная именовалась Почтовой. С 1737 года набережная называлась Наличной линией, с 1738 года — Верхней Набережной улицей (по аналогии с Нижней), в 1740—1790-х годах — Миллионной. С 1778 года магистраль стала официально называться Дворцовой набережной. В 1923 году набережная была переименована в набережную Девятого Января (1905 года). Такое имя магистрали дали в память о расстреле мирной демонстрации рабочих 9-го января 1905 года, шедших к Зимнему дворцу, чтобы вручить императору Николаю II коллективную петицию о своих нуждах и требованиях. В 1944 году набережной вернули историческое название.

Связь с городской улично-дорожной сетью

Основные магистрали 
 Троицкий мост
 Суворовская площадь
 Дворцовый проезд
 Дворцовый мост

Улицы 

 Набережная реки Фонтанки
 Набережная Лебяжьей канавки
 Мраморный переулок
 Мошков переулок
 Набережная Зимней канавки
 Шуваловский проезд Государственного Эрмитажа

Водные коммуникации 
 Фонтанка
 Лебяжья канавка
 Зимняя канавка

Транспорт 

Наземный общественный транспорт лишь пересекает набережную, не проходя по ней самой.

На набережной находятся пристани, обслуживающие водные виды транспорта:
 теплоходы типа Метеор;
 аквабус.
Ближайшие станции метро:
  «Адмиралтейская» (0,6 км);
  «Невский проспект, выход на Канал Грибоедова» (1,2 км);
  «Гостиный двор, выход на Канал Грибоедова» (1,2 км).

Общественный транспорт, пересекающий набережную:
 Остановка «Дворцовая набережная» у Дворцового моста:

автобус: маршруты 3М, 3Мб, 5М, 5Мб, 7, 10, 24, 191;
троллейбус: маршруты 1, 7, 10, 11.

 Остановка «Суворовская площадь» у Троицкого моста:

автобус: маршруты 46, 49.

История строительства

Формирование береговой линии 
В начале XVIII века болотистый берег Невы ещё не был укреплён, застройка велась в глубине участков, таким образом набережная проходила примерно в середине квартала между нынешней Миллионной улицей и современной набережной Невы и называлась Верхней набережной. Однако уже в 1716 году она за счёт расширения земельных участков смещается к северу: побили сваи по мелководью реки и устроили новую существующую и ныне набережную.

В апреле 1707 года был издан указ, строго регламентировавший отвод участков под застройку в зависимости от служебного и имущественного положения просителей. Этим же указом были установлены размеры земельных наделов. Все они узкой стороной (от 5 до 12 саженей) выходили на берег Невы и предназначались только для лиц, имеющих отношение к Адмиралтейскому ведомству.

Архитектурный ансамбль

Каменные парапеты 
В 1761 годy у Екатерины II рождаются грандиозные честолюбивые замыслы обновления столицы. На передний план стали выдвигаться задачи градостроительного порядка, учреждается Комиссия о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы, главным архитектором которой стал Юрий Фельтен. В числе первых мер по преобразованию Петербурга и была замена деревянной набережной Невы каменным парапетом с лестницами-пристанями. В июле 1762 года последовал указ:
«Здесь в Санкт-Петербурге против всех наших дворцов, садов и казенных домов берега сделать каменные»
Определяющая роль в осуществлении этого замысла принадлежала Фельтену. Трудоёмкие работы по сооружению гранитной набережной продолжались до 1780 года. Зыбкая почва укреплялась свайною бойкою, местами делалась подсыпка земли. Лестницы-причалы предполагалось сделать прямыми уступами, однако в окончательном варианте они приобрели овальные очертания. «По всему берегу и пристаням хотя балюстрад назначен был железными решетками, но… для прочности сделаны из морского тесаного камня панели». Из такого же камня выложили «пешеход». «От оного пешеходу к домам из-под старой дороги слабая земля вынута, а вместо того в настоящую глубину укреплен фундамент и особливым твердым мощением исправлен». Вдоль всей набережной были поставлены фонари на металлических столбах. Тогда же у старого Зимнего дворца над канавкой соорудили каменный «мост со сводом и балюстрадом». Мост через Фонтанку задуман был каменным только у берегов, а в середине деревянным, с подъёмным устройством, но ради прочности его соорудили «весь каменный со сводами», тот самый, который сохранился до наших дней.

Достопримечательности 
 Прачечный мост
 Летний сад
 Верхний Лебяжий мост
 Дом Бецкого
 Дом Салтыкова
 Служебный корпус Мраморного дворца
 Мраморный дворец
 Особняк Громова (Ратькова-Рожнова)
 Доходный дом Жеребцовой
 Ново-Михайловский дворец
 Дворец Владимира Александровича
 Запасной дом Зимнего дворца
 Эрмитажный театр
 Эрмитажный мост
 Большой Эрмитаж
 Малый Эрмитаж
 Зимний дворец
 Сад Зимнего дворца

Известные жители 

 Представители правящей династии Романовых — Летний дворец Петра I, Зимний дворец Петра I, Зимний дворец, великокняжеские дворцы.
 И. И. Бецкой — дом 2.
 И. А. Крылов — дом 2.
 Принц Пётр Ольденбургский — дом 2.
 C. Ю. Витте — дом 30.
 К. Е. Маковский — дом 30.
 Е. В. Тарле — дом 30, кв. 4.
 Джакомо Кваренги — дом 32.
 И. А. Орбели — дом 32.
 Р. Р. Фасмер — дом 32.

Для основной части Александровской колонны (гранитного монолита весом 600 тонн), добытой в 1830—1832 годах в Пютерлакской каменоломне использовался особый причал на Дворцовой набережной. Вопросами перевозки занимался корабельный инженер полковник Гласин, который сконструировал и построил специальный бот, названный «святой Николай», грузоподъёмностью до 1100 тонн. Для выполнения разгрузочных работ была построена специальная пристань. Выгрузка производилась на деревянную платформу на конце мола, которая совпадала по высоте с бортом судна. Возглавлял работы по добыче и доставке подрядчик, купеческий сын В. А. Яковлев, который нёс ответственность за всю часть операции с начала и до момента выгрузки монолита на берег.

Примечания

Литература